Ву́лиця Ціолко́вського — назва вулиць у населених пунктах України.

 Вулиця Ціолковського — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Ціолковського — вулиця в Керчі.
 Вулиця Ціолковського — вулиця в Києві.
 Вулиця Ціолковського — вулиця в Макіївці.
 Вулиця Ціолковського — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Ціолковського — вулиця в Севастополі.

Колишні назви:
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Героїв України у міст Березне.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Літописної у місті Бориспіль.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Ватутіне.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Вінниця.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Родини Крушельницьких у місті Винники.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Мелетія Смотрицького у місті Дубно.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Маївського у місті Жовква.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Острозької Біблії у місті Здолбунів.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Благовісна у місті Знам'янка.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Польська у місті Кам'янське.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Євгена Сверстюка у місті Ковель.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Михайла Драгоманова у місті Коростень.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Кирило-Мефодіївська у місті Костопіль.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Миколи Татарулі у місті Кременчук.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Володимира Вернадського у місті Лебедин.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Лубни.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Марганець.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Академіка Корольова у місті Мерефа.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Нововолинськ.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Задорожна у місті Носівка.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Соборна у місті Острог.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Опанаса Марковича у місті Переяслав.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Прирічна у місті Радомишль.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Миколи Міхновського у місті Рівне.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Суми.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Ліни Костенко у смт. Чемерівці.
 Вулиця Ціолковського — колишня назва вулиці Юрія Кондратюка у місті Ужгород.

Вулиці, названі на честь людей